Козица (Кырджалийская область) — село в Болгарии.
 Козица (Тырговиштская область) — село в Болгарии.